Chatterton ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Chatterton (* 1943), kanadischer Paläontologe
 Fenimore Chatterton (1860–1958), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Wyoming
 Georgiana Chatterton (1806–1876), britische Schriftstellerin
 Ruth Chatterton (1892–1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Chatterton (1752–1770), englischer Schriftsteller

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chatterton (Georgia)
 Chatterton (Indiana)

Sonstiges:
 Thomas Chatterton (Drama), Teil eines Buch- bzw. Schauspiel-Titels
 Chatterton (Oper), Oper von Ruggero Leoncavallo (1896)